

Ружиця () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Никола-Козлево.
 Ружиця () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Болярово.